Der Artikel Städte in der Türkei stellt die Städte der Türkei vor und erläutert ihre Verhältnisse und ihre rechtliche Verfassung. „Stadt“ (türkisch: şehir oder auch kent) bezeichnet wie im Deutschen eine größere Siedlung von städtischem Charakter, dient aber anders als im deutschen Sprachraum nicht als offizielle Bezeichnung für deren politische bzw. verwaltungsmäßige Organisation. Außerhalb der Organisation als Dorf (Köy) gibt es in der Türkei die Belediye als kommunale Organisation. Belediye wird regelmäßig mit „Gemeinde“ ins Deutsche übersetzt.

In 30 bevölkerungsreichen Provinzen (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul, Izmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van) existieren zwei kommunale Instanzen in einem Über-/Unterordnungsverhältnis, die in ihrem Zuschnitt und ihren Grenzen jeweils den staatlichen Verwaltungssprengeln İl (Provinz) und İlçe entsprechen. Auf Provinzebene ist die kommunale Verwaltung und politische Vertretung in diesen Provinzen als Büyükşehir Belediyesi (in etwa: „Großstadtgemeinde“) organisiert, darunter auf der Ebene der İlçe als einfache Gemeinde, die wiederum Mitglieder der Großstadtgemeinde sind. Diese Belediyes erscheinen in ihrem tatsächlichen Erscheinungsbild nach Sozial- und Siedlungsstruktur unterschiedlich jeweils als Stadtteilbezirke, als Vororte, als eigene Städte (auch Großstädte) mit mehr oder weniger ländlichem Umland oder als ländliche Bezirke mit einem mehr oder weniger städtischem Zentrum.

In den meisten der vorgenannten Provinzen bezeichnet der Provinzname, in der Regel auch der zugehörige traditionelle Stadtname nunmehr dreierlei:
 die Provinz als Gebiet und staatlicher Verwaltungssprengel (İl)
 die dieses Gebiet abdeckende kommunale Dachkörperschaft (Büyükşehir Belediyesi)
 die hergebrachte, ohne besondere eigene politisch-administrative Organisation verbliebene Kernstadt
In den Provinzen Hatay, Kocaeli und Sakarya, wo das bisherige städtische Verwaltungszentrum der Provinz schon bisher einen eigenen, vom Provinznamen abweichenden Namen führte (Antakya, İzmit und Adapazarı) und die Bildung eines Ballungsraums auch weniger bzw. gar nicht durch das Wachstum des Provinzzentrums geprägt war, blieb der Name des bisherigen Zentrums ggf. nach Gebietsänderungen als Name einer untergeordnete Belediye und ohne die bisherige administrative Hervorhebung als Merkez (Zentrum) erhalten. Ähnliches gilt für Ordu, Trabzon und Tekirdağ. In Ordu bekam die (neue) Belediye am Ort der bisherigen Provinzhauptstadt zur Unterscheidung den Phantasienamen Altınordu, in Trabzon griff man zu diesem Zweck auf den Namen eines prägenden Stadtteils, Ortahisar, zurück und in Tekirdağ wurde am ehemaligen Hauptort die Gemeinde Süleymanpaşa (benannt nach Süleyman Pascha, dem Sohn Orhans I. und Eroberer der Stadt) errichtet und ihr der ehemalige Zentralbezirk der Provinz zugeschlagen. Im allgemeinen Sprachgebrauch blieben als Bezeichnung der Städte selbst die hergebrachten Namen Ordu, Trabzon und Tekirdağ erhalten.

Geschichtlicher Abriss 
Ansätze zu einer kommunalen Gestaltung der Städte im Osmanischen Reich haben den Zeitraum des Ersten Weltkriegs nicht überlebt. Die danach erste Türkische Verfassung von 1921 enthielt zwar Vorschriften über die Territorialverwaltung und örtliche Selbstverwaltung, erwähnte aber keine Städte. Lediglich in Artikel 21 ist erwähnt, dass auch eine Kasaba (Kleinstadt) eine Nahiye (neuer Name: Bucak) bilde und als solche Selbstverwaltung genieße. Größere Städte sind nicht erwähnt. Erst das Dorfgesetz (Köy Kanunu) von 1924 brachte eine gesetzliche Definition der Einteilung von Siedlungen: Dorf (Köy) war eine Siedlung mit unter 2000 Einwohnern, Kleinstadt (Kasaba) eine mit einer Einwohnerzahl von 2000 bis 20.000, Siedlungen mit mehr als 20.000 Einwohnern wurden als Stadt (Şehir) definiert. Die Verwaltungen von Kasaba und Stadt wurde aber nicht geregelt. Die großen Städte wurden vielfach durch staatliche Kommissare regiert. Erst 1930 erfolgte mit der Einführung der Belediye eine gesetzliche Regelung für Siedlungen mit über 2000 Einwohnern. Die Untergrenze für die Errichtung einer Belediye wurde später auf 5000 Einwohner heraufgesetzt.

In den 1980er Jahren führte der Umstand, dass die Organisationsform der Belediye als ineffizient für die kommunale Verwaltung der Ballungsräume angesehen wurde, zur Einführung einer neuen kommunalen Organisationsform, der Büyükşehir Belediyesi. Die Verwaltungsbedürfnisse hatten es bereits erforderlich gemacht, dass die staatlichen Distrikte (İlçe), die eigentlich räumlich über die Kommunen hinausreichen sollten, teilweise nur mehr für einzelne Stadtteile zuständig waren, bzw. nur für solche Stadtteile, wie etwa Çankaya innerhalb von Ankara eingerichtet wurden. Es wurde daher die alte Kommune aufgelöst, in den einzelnen Gebieten neue, nur Teile des Stadtgebiets umfassende Kommunen gegründet und diese Kommunen ggf. mit angrenzenden Kommunen zu der neuen übergeordneten Großstadtkommune vereinigt. 2012 erfolgte eine grundlegende Neustrukturierung: Hatten sich bisher die Büyükşehir Belediyesi gebietsmäßig am Ballungsraum der großen Städte orientiert, erfolgte nunmehr eine Neuorientierung. Die Büyükşehir Belediyesi bildete nunmehr die Kommunalverwaltung der gesamten Provinz, was auch zur Abschaffung der nunmehr obsoleten Selbstverwaltungsorgane der Provinz (İl meclisi) führte. Gleichzeitig wurde eine Entwicklung zum Abschluss gebracht, die einfache Gemeinden (solche, die nicht Sitz einer staatlichen İlçe-Verwaltung waren) aus der Büyükşehir Belediyesi ausschloss. Entweder wurde in diesen Gemeinden neue İlçes gegründet oder sie wurden aufgelöst. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnen die Namen der Städte gleichwohl nach wie vor den Siedlungskern, der jetzt ohne politische und verwaltungsmäßige Repräsentanz ist, wobei die Stadtgrenzen aber fließend geworden sind.

In den verbleibenden Provinzen wurde der hergebrachte Zustand mit Modifikationen erhalten. Am Verwaltungssitz einer Provinz oder eines İlçe muss zwingend eine Belediye errichtet werden. Für die Neuerrichtung eines İlçe oder einer Provinz muss dazu am vorgesehenen Verwaltungszentrum eine Belediye vorhanden sein oder die Ortschaft muss über das erforderliche Bevölkerungsquorum für deren Errichtung verfügen. Die Ortschaft, in der eine Belediye besteht und die durch die Belediye verwaltet wird, wird nach Artikel 3 des Gesetzes Nr 5393 vom 3. Juli 2005 Belde genannt. Allerdings heißen im allgemeinen Sprachgebrauch die größeren Städte, namentlich die am Sitz der Provinzverwaltung, Şehir und die am Verwaltungssitz eines İlçe wie dieses selbst İlçe. Die Bezeichnung Belde wird daher meistens nur für die verbleibenden Gemeinden mit minderem städtischen Charakter verwendet. Oftmals handelt es sich dabei um eine Kasaba, die mehr dörfliches als städtisches Gepräge hat. Im Zuge der Erhöhung des Bevölkerungsquorums auf 5000 Einwohner und der allgemeinen Landflucht seit der Jahrtausendwende wurde in nicht wenigen dieser Kleinstädte die Belediye-Organisation aufgehoben und diese Orte sind (wieder) zu Dörfern (Köy) geworden.

Liste der Städte nach Einwohnerzahl (Stand: 2010) 

Die folgende Tabelle enthält alle Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 21. Oktober 1990 und vom 22. Oktober 2000 sowie Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung (türkisch ADNKS=Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi / englisch ABPRS=Address Based Population Registration System) für die Jahre 2007 bis 2010. Diese werden durch die Einwohnermeldeämter seit 2007 jährlich für den letzten Tag des Jahres ermittelt. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde bzw. Großstadtgemeinde in ihren politischen Grenzen am Stichtag. Aufgrund der 2012 eingetretenen Veränderung der Struktur der Großstadtgemeinden – diese umfassen seitdem nicht mehr nur einen Ballungsraum, sondern die gesamte Provinz – ist die Aktualisierung über 2010 hinaus untunlich und nicht aussagekräftig. Es gibt Städte, die real vorhanden und auch auf einer Landkarte zu finden sind, jetzt aber zu einer Großstadtgemeinde gehören. Andererseits wäre ein Bestimmung der Kernstadt willkürlich. Wollte man insgesamt auf die Aufführung der Großstadtgemeinden verzichten, würden viele bekannte Namen aus der Liste verschwinden.

(VZ = Volkszählung, BF = Bevölkerungsfortschreibung), (wg) = zwischenzeitlich (Stand: 2022) weggefallene Gemeinde

Siehe auch 
 Liste der Provinzen der Türkei
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte in der Türkei

Einzelnachweise 

!